Chiesa di Santa Maria della Rosa  a Castiglione delle Stiviere
 Chiesa di Santa Maria della Rosa a Lucca
 Chiesa di Santa Maria della Rosa  a Milano (non più esistente)
 Chiesa di Santa Maria della Rosa a Rodigo